Вендрих:

 Вендрих — дворянский род.
 Вендрих, Альфред Альфредович (1845—1917) — русский генерал-лейтенант, военный инженер, член Правительствующего Сената.